Центи може такође да значи Centro Internacional de Teoterapia Integral (Међународни центар за интегралну теотерапију).

Центи (centi; симбол c) је префикс у СИ систему јединица који означава фактор од 10-2 или 1/100.

Потврђен 1795. године, префикс долази из латинског centum, што значи стотина.

Види још 
 СИ

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси